Михаи́л Труфа́нов:
 Труфанов, Михаил Андреевич (род. 1922) — самарский архитектор.
 Труфанов, Михаил Павлович (1921—1988) — советский художник.
 Труфанов, Михаил Петрович (1946—1995) — советский и российский историк.